Niko Oskari Kytösaho (ur. 18 grudnia 1999 w Paimio) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Lahden Hiihtoseura. Złoty i srebrny medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy z 2015. Uczestnik mistrzostw świata (2021), mistrzostw świata w lotach (2020 i 2022) oraz mistrzostw świata juniorów (2016, 2017 i 2019). Indywidualny mistrz Finlandii w skokach narciarskich.

Życie prywatne 
Choruje na cukrzycę. Jest synem skoczka narciarskiego i trenera tej dyscypliny sportu Pasiego Kytösaho.

Przebieg kariery 
W zawodach organizowanych przez FIS zadebiutował 27 lipca 2013 podczas konkursu FIS Youth Cup na skoczni K-70 kompleksu Adler-Skistadion w Hinterzarten, gdzie zajął 24. miejsce.

27 lutego 2014 po raz pierwszy wziął udział w konkurach FIS Cup. Zawody na Wielkiej Krokwi w Zakopanem ukończył na 63. miejscu, natomiast dzień później był 44. 

29 marca 2014 uczestniczył w seniorskich zawodach o mistrzostwo Finlandii. W jednoseryjnym konkursie na skoczni normalnej w Lahti zajął 23. miejsce. W 2014 został dwukrotnie rekordzistą tego obiektu. 16 lutego podczas mistrzostw Finlandii juniorów oddał skok na odległość 102 metrów, natomiast 4 sierpnia podczas lokalnych zawodów uzyskał o 0,5 metra krótszą długość, która jest letnim rekordem skoczni Salpausselkä. We wrześniu 2014 uplasował się na 14. miejscu letnich mistrzostw kraju po skokach na odległości 103 i 108 metrów.

W sezonie letnim 2014 po raz pierwszy zdobył punkty w zawodach FIS Cup po zajęciu 19. lokaty w zawodach w Hinterzarten. W sezonie 2014/2015 zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Renie. W swoim pierwszym starcie zajął 34. miejsce, natomiast w następnym konkursie był 22. i zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu.

27 stycznia 2015 zdobył złoty medal w konkursie indywidualnym na skoczni w Tschagguns w ramach zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy, wyprzedzając bezpośrednio Domena Prevca oraz Dawida Jarząbka. Dzień później w rywalizacji zespołowej zdobył srebrny medal (skład drużyny uzupełnili Andreas Alamommo, Joni Markkanen i Niko Löytäinen). Po tym sukcesie w krótkim czasie urósł 7 centymetrów i przytył około 10 kilogramów, co spowodowało u niego problemy z techniką, a w konsekwencji słabsze wyniki niż przed zmianami. Ponowne osiągnięcie pożądanej wagi i jej ustabilizowanie, za sprawą cukrzycy, na którą choruje, zajęło mu około 2 lat.

30 stycznia 2016 na normalnej skoczni Salpausselkä w Lahti wywalczył swój pierwszy indywidualny tytuł mistrza Finlandii w skokach narciarskich, pokonując Janne Ahonena i Andreasa Alamommo. 19 lutego 2016 zadebiutował w Pucharze Świata, w zawodach w Lahti zajmując 48. miejsce. W lutym 2016 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie, gdzie był 37. indywidualnie i 8. drużynowo.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Kytösaho na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Kytösaho na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Kytösaho na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Kytösaho na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 14 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan na 17 grudnia 2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999